Лісовий (прізвище)
 Лісовий вуж тонкінський
 Лісовий заказник
 Лісовий сервітут
 Лісове кладовище — найбільший некрополь Лівобережної частини Києва.

 Лісовий квартал
 Лісовий масив (Київ)
 Лісовий масив біля річки Домузла
 Лісовий провулок — провулок у Дарницькому районі міста Києва, місцевість Бортничі.
 Лісовий проспект
 Лісовий проспект (Київ)